Frieda Brepoels, Belgisch politica
 Guido Brepoels, Belgisch voetbalcoach

Nederlandse of Vlaamse achternaam